

Patronyme 
 Gary Ridgway (1949-), tueur en série américain
 Jacob Ridgway (1768-1843), financier américain
 Jesse Tyler Ridgway (né en 1992), également connu sous le nom de McJuggerNuggets, acteur, réalisateur, Youtuber et auteur du New Jersey.
 Joseph Ridgway (1783-1861), homme politique américain
 Matthew Ridgway (1895-1993), général américain.
 Manifestation contre Ridgway, le  à Paris contre la venue du général américain.
 Robert Ridgway (1850-1929), ornithologue américain.
 Rozanne L. Ridgway, (1935- ), diplomate américaine ;
 Stan Ridgway (1954-), musicien américain.

Localité 

 Ridgway, ville située dans le Colorado.
 Ridgway, un village du comté de Gallatin dans l'Illinois.
 Ridgway, siège du comté d'Elk, en Pennsylvanie ;

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme